Крыша:

 Крыша — верхняя часть строения для защиты от дождя и снега.

Фильмы:
 «Крыша» (Le toit / Il Tetto) — франко-итальянский фильм 1956 года.
 «Крыша» (Cover Up) — американско-израильский фильм 1991 года.
 «Крыша» — российский фильм 2009 года. Режиссёр Борис Грачевский.

В профессиональном жаргоне:
 Крыша — покровительствующее лицо, организация или преступная группировка, защищающие коммерческие предприятия от претензий со стороны государственных органов и посягательств со стороны других криминальных структур.
 Крыша — термин профессионального жаргона разведчиков, означающий организацию или учреждение прикрытия.

Другое:
 Крыша — гора на острове Ратманова, его высшая точка.